A-1 liga za 1996./97. je bilo šesto izdanje hrvatskog prvenstva u košarci od neovisnosti.
Sudjelovalo je deset ekipa, a prvak je bila ekipa Šibenika.

Ljestvice i rezultati

Prvi dio

Drugi dio - Razigravanje 
 Šest klubova igra dvokružnu ligu s prenesenim međusobnim rezultatima iz prvog dijela prvenstva (ukupno 20 susreta po momčadi)

Završnica za prvaka

Poveznice 
 A-2 liga 1996./97.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.

1996-97
ž-1-A-1